Ultraviolence peut faire référence à :

Violence 
Violence excessive pouvant blesser grièvement quelqu'un voir le tuer.

Musique

Groupe 

 Ultraviolence, groupe de musique britannique.
 Ultra-Violence, groupe de thrash metal italien.

Album 

 Ultraviolence, troisième album studio de Lana Del Rey, sorti en 2014.

Chanson 

 Ultraviolence, chanson de Lana Del Rey figurant sur l'album Ultraviolence sorti en 2014 ;
 Ultraviolence, chanson de New Order figurant sur l'album Power, Corruption and Lies sorti en 1983 ;
 Ultraviolence, chanson de Betty X figurant sur son album Memoirs of a Pain Junkie ;
 Ultraviolence, chanson d'Heartsrevolution sortie en single en 2008.